Cannavacciuolo – cognome italiano
 Angelo Cannavacciuolo (1956) – scrittore, sceneggiatore, regista, attore italiano
 Antonino Cannavacciuolo (1975) – cuoco e conduttore televisivo italiano
 Gennaro Cannavacciuolo (1962-2022) – attore, cantante e cabarettista italiano
 Lino Cannavacciuolo (...) – violinista e compositore italiano